Reuter kan som auktorsförkortning betyda:

 Enzio Rafael Reuter
 Georges François Reuter
 Odo Morannal Reuter

Robotskapade auktorsförkortningar